U 4711 oder U-4711 bzw. 4711 steht für:

 U 4711 (Kriegsmarine), ein U-Boot der Kriegsmarine.  
 U 4711 als Bezeichnung des “䜑” als Unicode-Zeichen zur Darstellung für Chinesische Schrift

U4711